429 километр — платформа Горьковского региона Горьковской железной дороги, в 13 км западнее станции Нижний Новгород-Московский. Расположена на границе Автозаводского и Канавинского районов Нижнего Новгорода, обслуживает дачников. В связи с сезонностью пассажиропотока ряд поездов следуют мимо платформы без остановки. Пригородные поезда курсируют вплоть до станций Нижний Новгород-Московский и Вязники. Имеет 2 боковые высокие платформы, ограниченных пешеходными настилами со светофорами. Касса на платформе отсутствует. С юга к платформе примыкают 2 вытяжных пути со станции Нижний Новгород-Сортировочный, а также путь со станции Кустовая, к которому примыкает пассажирская платформа Орловская, ранее использовавшаяся в пассажирском движении на участке Доскино — Кустовая. В настоящее время ветшает и постепенно разрушается.

Остановочные пункты Горьковского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода